

Geografia

Austria 
 Raasdorf – gmina w kraju związkowym Dolna Austria, w powiecie Gänserndorf

Niemcy 
 Raasdorf – dzielnica Greizu
 Raasdorf – dzielnica Oelsnitz/Vogtl.

Zobacz też 
 Rasdorf